Пересування за допомогою транспорту територією ізольованого та віддаленого району Антарктиди стало можливим та більш зручним завдяки сучасним технологіям, які дозволяють швидко здійснювати перевезення переважно повітрям та водою, а також суходолом. Транспортні технології на такій віддаленій території, як Антарктида, повинні мати можливість боротися з надзвичайно низькими температурами та постійними вітрами, щоб забезпечити безпеку мандрівникам. Через нестабільність антарктичного середовища може відбуватися лише обмежена кількість транспортних перевезень, і для зменшення екологічного сліду доводиться використовувати стійкі транспортні технології. Інфраструктура сухопутного, водного та повітряного транспорту повинна бути безпечною та стійкою. В даний час тисячі туристів і сотні вчених на рік залежать від транспортної системи Антарктики.

Наземний транспорт

Дороги 
Вітри зі снігом безперервно дують на дорогах Антарктиди.

Шосе Мак-Мердо — Південний полюс довжиною приблизно 1450 км (900 миль) пов'язує американську станцію Мак-Мердо на узбережжі зі станцією Південний полюс Амундсен-Скотт. Воно було побудовано вирівнюванням снігу та заповненням ущелин, але без вимощення. Існують прапори для позначення маршруту.

Антарктична програма США підтримує дві крижані дороги протягом австралійського літа. Один забезпечує доступ до поля Пегаса на шельфовому льодовику Росса. Льодова дорога між полем Пегас та станцією Мак-Мердо становить близько 14 миль. Інша дорога забезпечує доступ до Льодової смуги, яка знаходиться на морському льоді. Дорога між льодовою злітно-посадковою смугою та станцією Мак-Мердо змінюється по довжині з року в рік залежно від багатьох факторів, включаючи стабільність льоду. Ці дороги мають вирішальне значення для постачання станції Мак-Мердо, бази Скотта та станції Амундсен-Скотт на Південному полюсі.

Транспортні засоби 
Дефіцит та низька якість дорожньої інфраструктури обмежує наземний транспорт звичайними транспортними засобами.

Звичайний автомобіль на шинах має дуже обмежені можливості для антарктичних умов. Наукові бази часто будуються на безсніжних районах (оазисах) поблизу океану. Навколо цих станцій і на важко укладеному снігу чи льоду транспортні засоби, що базуються на шинах, можуть їздити, але на більш глибокому та м'якому снігу звичайний автомобіль із шиною не може їздити. Через ці обмеження транспортні засоби на ременях були кращим варіантом в Антарктиді. У 1997 році два високоспеціалізовані автомобілі з дуже великими шинами з низьким тиском в шинах (1,5 фунта / 0,1 бар) їздили на високе Антарктичне плато, що свідчить про те, що транспортні засоби на основі шин можуть бути ефективним варіантом поїздки в Антарктиду.

Станція Моусон почала використовувати класичні Volkswagen Beetles, перші автомобілі виробництва, які використовувались в Антарктиді. Перша з них отримала назву «Антарктида 1».

У грудні 1997 року до лютого 1998 року два автомобілі AT44, 4x4 (побудовані в Ісландії Arctic Trucks з розміром шини 44 дюйма) приєдналися до експедиції Шведської полярної установи (SWEA). Автомобілі звикли перевозити людей та припаси з льодового шельфу до станції WASA, виконувати сканування снігу та підтримувати бурову експедицію на плато Антарктида 76°S 8°03'W. Це вперше транспортні засоби, що базуються на шинах, успішно подорожують по високому плато Антарктиди.

У 2005 році команда з шести чоловік взяла участь у експедиції Ice Challenger. Подорожуючи в спеціально розробленому транспортному засобі з шести колесами, команда завершила подорож від узбережжя Антарктики на пагорбах Patriot Hills до географічного Південного полюса за 69 годин. При цьому вони легко побили попередній рекорд за 24 дні. Вони прибули на Південний полюс 12 грудня 2005 року.

Учасниками команди в цій експедиції були , , Ендрю Мун, Річард Гриффітс, Гуннар Егільссон та Ендрю Майлз. Експедиція успішно показала, що колісний транспорт на континенті не тільки можливий, але й часто більш практичний. Експедиція також сподівалася підвищити рівень обізнаності щодо глобального потепління та зміни клімату.

З початку грудня 2008 р. до лютого 2009 р. чотири автомобілі AT44, 4x4 використовувались для підтримки гірськолижної гонки Amundsen Omega 3, від S82 ° 41 'E17 ° 43' до Південного полюса. Про цю гонку BBC зняв фільм під назвою «На тонкому льоді» з Беном Фоглем та Джеймсом Крекнеллом. Автомобілі стартували з авіабази Ново на S70 ° 49 'E11 ° 38', прокладаючи маршрут на плато через райони прорізів гірського хребта Щербаков, проїжджаючи майже 1500 км до стартової лінії лижної гонки. Для зворотного шляху кожен автомобіль проїжджав між 5400 і 5800 км з одним депозитом палива.

З 2008 року до грудня 2015 року автомобілі на базі шин AT44 4x4 та AT44 6x6 використовуються кожен сезон для підтримки різних наукових експедицій / проектів, підтримуючи польоти, падіння палива, зйомки, лижники, байкер, трактор, збираючи проби снігу тощо. Загальна відстань на плато Антарктида становить понад 220 тис. км, і навіть незважаючи на те, що потужність буксирування значно нижча, ніж для більшості транспортних засобів на базі ременів, автомобілі на шинах збільшують швидкість руху і використовують лише частину палива, що робить це можливим для деяких експедицій.

Друга експедиція під керівництвом Ендрю Регана та Ендрю Муна вирушила в листопаді 2010 року. Трансантарктична експедиція The Moon-Regan цього разу двічі пройшла весь континент, використовуючи два транспортні засоби на шести колесах та концепт-льодохід, розроблений Лотосом. Цього разу команда використовувала експедицію для підвищення обізнаності про глобальне значення для регіону Антарктики та для того, щоб показати, що біопаливо може бути життєздатним та екологічно чистим варіантом.

Водний транспорт 

Єдина гавань Антарктиди знаходиться на станції Мак-Мердо. Більшість прибережних станцій мають морські кріплення, а запаси передаються з корабля на берег невеликими човнами, баржами та вертольотами. У кількох станціях є основний причал. Усі судна в порту підлягають інспекції відповідно до статті 7 Договору про Антарктику. Морські кріплення рідкісні і переривчасті, але не створюють проблем для вітрильників, призначених для льоду, як правило, з підняттями кілів і довгими береговими лініями. Станція Мак-Мердо (), станція Палмер (); державне використання лише за винятком дозволу. У літні місяці (січень-березень) Антарктичний півострів відвідує ряд туристичних катерів, від великих моторних суден до невеликих вітрильних яхт. Більшість базується в Ушуаї, Аргентина.

Повітряний транспорт 
Перевезення в Антарктиді відбувається повітряним транспортом, використовуючи літаки та вертольоти фіксованого крила. Злітно-посадкові смуги та вертолітні площадки повинні утримуватися без снігу, щоб забезпечити безпечні умови зльоту та посадки.

В Антарктиді є 20 аеропортів, але немає розвинених аеропортів із загальнодоступним доступом чи посадкових споруд. Тридцять станцій, які експлуатуються 16 національними урядами, які є учасниками Договору про Антарктику, мають десантні спорядження для вертольотів та / або літаків з твердим крилом; комерційні підприємства експлуатують два додаткові повітряні споруди.

Накладки для вертольотів доступні на 27 станціях; злітно-посадкові смуги в 15 місцях — це гравій, морський лід, блакитний лід або ущільнений сніг, придатний для посадки колісних літальних апаратів з нерухомим крилом; з них одна довжина більше 3 км, шість — довжиною від 2 км до 3 км, 3 — довжиною від 1 км до 2 км, три — довжиною менше 1 км, а дві — невідомої довжини; гірськолижні дороги з сніговою поверхнею, обмежені для використання лижним літаком із судноплавним літаком, доступні ще в 15 місцях; з них чотири довжини більше 3 км, три — довжиною від 2 км до 3 км, два — від 1 км до 2 км, два — довжиною менше 1 км, а дані не доступні для решти чотири.

В аеропортах Антарктики діють суворі обмеження, що виникають внаслідок екстремальних сезонних та географічних умов; вони не відповідають стандартам ІКАО, і для посадки потрібне попереднє схвалення відповідної урядової чи неурядової експлуатаційної організації (1999 р.). Польоти на континент у постійній темряві зими, як правило, здійснюються лише в надзвичайних ситуаціях, коли палаючі бочки з паливом окреслюють злітно-посадкову смугу.. 11 вересня 2008 року C-17 Globemaster III військово-повітряних сил США успішно виконав перший десант в Антарктиді за допомогою окулярів нічного бачення на полі Пегаса.

У квітні 2001 року була потрібна екстрена евакуація доктора Рональда Шеменського зі станції Амундсен-Скотт на Південному полюсі, коли він захворів на панкреатит. Трьох С-130 Hercules було викликано перед фінальним етапом через погоду. Тоді організатори зателефонували Kenn Borek Air, що базується в Калгарі, Альберта. Два de Havilland Twin Otters були вислані з Калгарі, і один — резервний. Ці літаки спеціально розроблені для канадської півночі з девізом Кенна Борека Ейра — «Всюди, в будь-який час, у всьому світі». Місія була успішною, але не без труднощів та недоліків. Наземним екіпажам потрібно було створити 2-кілометровий підйомний штанговий путівник з гусеничним обладнанням, не передбачений для експлуатації в умовах низьких температур в той час року, керування літальним апаратом повинно було бути «приталеним», коли клапті після заземлення застигли в положенні, а інструменти не були надійними через холод. Побачивши на горизонті «слабку рожеву лінію», вони зрозуміли, що йдуть у правильному напрямку. Це було першим порятунком від Південного полюса взимку. Канада відзначила екіпаж The Otter за хоробрість.

Див. також 
 Туризм в Антарктиді
 Список аеродромів Антарктики

Примітки

Посилання 
 Вебсторінка Шведського секретаріату полярних досліджень з питань логістики

Транспорт Антарктики
Антарктида